Ceriflor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cerinthe gymnandra; o
 el nombre común de la planta Cerinthe major.